

Lokalizacje

Francja 
 Altdorf, dzielnica gminy Alteckendorf

Niemcy

Badenia-Wirtembergia 
 Altdorf, gmina w powiecie Böblingen
 Altdorf, gmina w powiecie Esslingen
 dawna nazwa miasta Weingarten
 Altdorf, dzielnica w gminie Ettenheim, w powiecie Ortenau

Bawaria 
 Altdorf bei Nürnberg, miasto w powiecie Norymberga
 Altdorf, gmina targowa w powiecie Landshut
 Altdorf, dzielnica gminy Haag in Oberbayern
 Altdorf, dzielnica gminy Titting w powiecie Eichstätt
 Altdorf, dzielnica gminy Biessenhofen w powiecie Ostallgäu

Nadrenia Północna-Westfalia 
 Altdorf, dzielnica gminy Inden w powiecie Düren

Nadrenia-Palatynat 
 Altdorf, gmina w powiecie Südliche Weinstraße

Polska 
 Altdorf, niemiecka nazwa miejscowości Stara Wieś
Altdorf – podobóz Auschwitz-Birkenau zlokalizowany w Starej Wsi

Słowacja 
 niemiecka nazwa miejscowości Spišská Stará Ves

Szwajcaria 
 Altdorf, gmina, stolica kantonu Uri
 Altdorf, gmina w kantonie Szafuza
 dawna nazwa gminy Bassecourt w kantonie Jura

Osoby 
 Kunegunda von Altdorf – jedna z matek dynastii Welfów

Inne 
 Uniwersytet Altdorf, obecnie szkoła wyższa
 Altdorf – miasto stołeczne w fikcyjnym świecie Warhammer

Zobacz też 
 Altendorf